Squaliolus är ett släkte av hajar. Squaliolus ingår i familjen Dalatiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pigghajartade hajar
Squaliolus